Gilowice (gemeente)
 Gilowice (powiat Żywiecki)
 Gilowice (powiat Pszczyński)